Die PDC Women’s Series 2020 war die erste Austragung der Damen-Turnierserie der Professional Darts Corporation (PDC). Sie wurde am 17. und 18. Oktober 2020 im Metrodome in Barnsley ausgetragen.

Die Siegerin und Zweitplatzierte der PDC Women’s Series Order of Merit qualifizierten sich für die PDC World Darts Championship.

Ereignisse im Vorfeld 
Am 4. August 2020 wurde die erstmalige Austragung einer PDC Women’s Series sowie ein dazugehöriger Grand Slam of Darts Qualifier offiziell verkündet. Es wurden erste Information zu Datum, Ort und Preisgeld bekanntgegeben. Ursprünglich hätten die Turniere in Cannock stattfinden sollen. Dies wurde am 18. August 2020 in Barnsley geändert.

Am 14. Oktober 2020 wurden die Teilnehmerlisten für die einzelnen Turniere und den Qualifier bekanntgegeben.

Format 
Die Turniere wurden im K.-o.-System gespielt. Bis zum Viertelfinale galt der Modus best of 7 legs, im Halbfinale wurde auf best of 9 legs erhöht und das Finale wurde im Modus best of 11 legs ausgetragen.

An den Turnieren teilnehmen konnte jede weibliche Dartspielerin, welche zum Zeitpunkt des Turniers das 16 Lebensjahr vollendet hatte. Die Teilnahme kostete £ 25 pro Turnier.

Preisgeld 
Das Preisgeld verteilte sich pro Turnier unter den Teilnehmerinnen wie folgt:

Turniere 
Die folgenden Tabellen zeigen die Ergebnisse der PDC Women’s Series-Turniere ab dem Viertelfinale.

PDC Women’s Series 1 
Datum: 17. Oktober 2020
Austragungsort:  Metrodome, Barnsley
Link:

PDC Women’s Series 2 
Datum: 17. Oktober 2020
Austragungsort:  Metrodome, Barnsley
Link:

PDC Women’s Series 3 
Datum: 18. Oktober 2020
Austragungsort:  Metrodome, Barnsley
Link:

PDC Women’s Series 4 
Datum: 18. Oktober 2020
Austragungsort:  Metrodome, Barnsley
Link:

PDC Women’s Series Order of Merit 
Das Preisgeld der vier Turniere bildete eine Rangliste. Die ersten beiden Plätze dieser Order of Merit qualifizierten sich für die PDC World Darts Championship 2021.

Bei Gleichstand werden zunächst alle gewonnenen Spiele ab den Top 64 pro Turnier in Punkte umgerechnet. Sollte danach immer noch Gleichstand herrschen entscheidet die Anzahl der gewonnenen Legs.

Deutschsprachige Teilnehmerinnen 
Im Folgenden werden die Ergebnisse aller Deutschsprachigen Teilnehmerinnen aufgelistet.

Weblinks 
 PDC Women's Series 2020 auf dartn.de

Einzelnachweise 

2020
Dartveranstaltung 2020